Полесье — многозначный термин.
 Полесье — историко-культурная и физико-географическая область, расположенная на территории Полесской низменности. Кроме того, это название имеет и другие значения.
 Полесье — тип ландшафта.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Полесье — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Полесье — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Полесье — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Полесье — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Россия 
 Полесье — посёлок в Милютинском районе Ростовской области.
 Полесье — посёлок в Пителинском районе Рязанской области.
 Полесье — посёлок в Троицком районе Челябинской области.
 Полесье — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Полесье — село в Городнянском районе Черниговской области.
 Полесье — село в Сосницком районе Черниговской области.

Железнодорожный разъезд 
 Полесье — железнодорожный разъезд в районе одноименного поселка в Речицком районе Гомельской области Белоруссии.

Спорт

Клубы 
 «Полесье» — украинский любительский футбольный клуб из пгт Добрянка Репкинского района Черниговской области.
 «Полесье» — украинский футбольный клуб из Житомира.
 «Полесье» — название белорусского футбольного клуба «Славия-Мозырь»  из Мозыря в 1987—1994 годах.
 «Полесье» — название мини-футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга в 1993—1995 годах.
  — белорусский футбольный клуб из деревни Козенки, существовавший в 1995—2007 годах.
 «Полесье» — белорусский футбольный клуб из города Лунинец.

Стадионы 
 «Полесье» — стадион в городе Лунинец, Брестская область.
 «Полесье» — стадион в городе Житомир, Украина.

Другое 
 «Полесье» — тип пассажирского судна на подводных крыльях.
 «Полесье» — оперативное соединение Войска Польского.
 «Полесье» — заброшенная гостиница, расположенная в городе Припять (Украина).
 «Полесье» — марка комбайна производства завода «Гомсельмаш».
 «Полесье» (Пинское производственно-торговое объединение «Полесье») — белорусская трикотажная компания в городе Пинске.
 «Полесье» — белорусская компания по производству игрушек в городе Кобрине.